Liu Song (1972-), pongiste argentin
 Liu Song (1983-), joueur chinois de snooker

Voir aussi 

 Dynastie Song du Sud, ou dynastie Liu-Song, régna en Chine du Sud de 420 à 479.